Jeżowce (Echinoidea) – morskie zwierzęta należące do szkarłupni
 Jeżowiec – wieś w woj. świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim, w gminie Kluczewsko